De Challenge League 2010/11 was de achtste editie van de strijd in de tweede klasse van het Zwitserse betaald voetbal. De competitie begon op 23 juli 2010 en eindigde op 25 mei 2011.

Clubs

Uitslagen

Eindstand

Play-offs

Promotie/degradatie

Servette FC promoveert naar de Super League, AC Bellinzona degradeert naar de Challenge League.

Statistieken

Scheidsrechters

Zie ook
Axpo Super League 2010/11
Schweizer Cup 2010/11
Zwitsers voetbalelftal in 2010
Zwitsers voetbalelftal in 2011

2011
Competitievoetbal 2010/11